Иван Брызгалов:
 Брызгалов, Иван Иванович (1926—1944) — Герой Советского Союза.
 Брызгалов, Иван Львович (1859—1935) — историк-архивист, действительный статский советник, городской голова г. Верного.